Брынзены (, Брынзень) — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Брынзены — село в Глодянском районе.
 Брынзены — село в Единецком районе.